Викентиос Дамодос (, 1700—1752), также Винченцо Дамодо () — греческий педагог, философ, предтеча новогреческого Просвещения.

Биографические сведения 
Викентиос Дамодос родился в Хавриате на полуострове Палики, остров Кефалиния. Происходил из аристократической семьи Франциска Дамодоса (Francesco Damodon). Мать Филандрия была дочерью священника.

В 1713 он отправился в Венецию для обучения в Школе Флангиниано греческой общины. Впоследствии продолжил обучение в университете Падуи, изучал право. В 1723 году, после окончания учебы, переехал обратно на Кефалинию и преподавал в частной высшей школе теологии и философии. За несколько лет школа стала одной из самых значительных на Ионических островах, сюда стекались студенты со всей Греции. Вероятно, тут же некоторое время учился и Евгений Вулгарис. В программе обучения, разработанной Викентиосом Дамодосом, в цикле философских тем преподавалось в том числе богословие, риторика и этика.

Основные работы 
 Επίτομος Λογική κατ’ Αριστοτέλην, Βενετία, 1759
 Τέχνη Ρητορική, Βενετία, 1759
 Πράξις κατά συντομίαν εις τας ρητορικάς ερμηνείας, Πέστη, 1815
 Σύνοψις Ηθικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 1940
 Σύντομος ιδέα της Λογικής κατά την μέθοδον των νεοτέρων, Αθήνα, 1978
 Συνταγματικόν Θεολογικόν, Αθήνα, 1980
 Φυσιολογία αιτιολογική εις την κοινήν διάλεκτον σχολαστική, Αριστοτελική και νεωτερική
 Μεταφυσική, ήτοι πρώτη φιλοσοφία και φυσική θεολογία
 Λογική ελάσσων και μείζων περιπατητική και νεωτερική

Литература 
 Μπόμπου Σταμάτη, Β. (1982), Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία — Εργογραφία. 1700—1752, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα.
 Δημαράς, Κ.Θ., «Χρονολογικά του Βικέντιου Δαμοδού», Τρίτο Πανιόνιο Συνέδριο, τ.2, σ. 16-21.

Ссылки 
 Βικέντιος Δαμοδός, Φιλόσοφος

Философы Греции
Педагоги Греции
Новогреческое Просвещение